Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16 van 1992 was de 5e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 16 jaar. Er namen acht landen deel aan dit toernooi dat in september 1992 in Saoedi-Arabië werd gespeeld. China werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Qatar na het nemen van strafschoppen verslagen. Saoedi-Arabië werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1993, dat van 21 augustus tot en met 4 september in Japan wordt gespeeld. De twee beste landen van dit toernooi plaatsen zich dat zijn Qatar en China. Japen kwalificeert zich ook, omdat dat land gastland is.

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Externe link
AFC – online
RSSSF

Asian Cup onder 17
Voetbal in Saoedi-Arabië
Voetbal in 1992
Sportevenement in Saoedi-Arabië